Хорошівська селищна рада — назва деяких адміністративно-територіальних та/або самоврядних утворень в Україні.

 Хорошівська селищна рада — орган місцевого самоврядування Хорошівської селищної територіальної громади Житомирської області
 Хорошівська селищна рада — адміністративно-територіальна одиниця та орган місцевого самоврядування в Харківському районі Харківської області